Mr. Right ist der Titel folgender Filme:

 Mr. Right (2009), britischer Film von David Morris und Jacqui Morris 
 Mr. Right (2015), US-amerikanischer Film von Paco Cabezas